Ludwig Holle ist der Name folgender Personen: 

* Ludwig Holle (~1570–1621),  deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Dramatiker; siehe Ludwig Hollonius
 Ludwig Holle (Politiker) (1855–1909), preußischer Minister für geistliche-, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten
 Ludwig Holle (der Jüngere) (1888–1972), deutscher Bergbaumanager